Mgławica Hantle (M27) – mgławica planetarna
 M27 Infantry Automatic Rifle – amerykański karabin
 M27 – amerykańskie działo bezodrzutowe
 M/27 Pystykorva – fiński karabin, odmiana karabinu Mosin
 M27 – droga międzynarodowa na Ukrainie